Die Liste der ersten Satelliten nach Staat gibt den jeweils ersten erfolgreich betriebenen Satellit einzelner Staaten und internationaler Organisationen an. Teilweise wurden die Satelliten in Zusammenarbeit mit anderen Staaten oder ausländischen Unternehmen gebaut oder betrieben.

Die  blau hinterlegten  Staaten starteten ihren ersten Satelliten mit einer im Inland entwickelten Rakete von einem eigenen Startplatz; sie erreichten somit den Status einer Raumfahrtnation. Für die übrigen Raumfahrtnationen ist zusätzlich der erste lokale Start eines eigenen Satelliten  grau hinterlegt  eingetragen.

Weblinks 
 Spacecraft by country auf Gunter's Space Page

Einzelnachweise 

Erste Satelliten nach Staat
Geschichte der Raumfahrt
Raumfahrt nach Staat
Satelliten